Ло́ра Дени́з «Ло́ри» Джо́нсон (), в девичестве — Смит (; 27 декабря 1949, Санта-Моника, Калифорния, США) — американская  и карьерный коуч.

Биография и карьера 
Лори Джонсон, в девичестве Смит, дочь джазового пианиста Пола Смита (1922—2013). Джонсон родилась в Санта-Монике, штат Калифорния, в 1949 году.

Джонсон снялась во множестве телесериалов, в том числе в «Беккере», «Дикой семейке Торнберри», «Ангелах», «Дрю Кэрри», «Эллен-шоу», «Все любят Рэймонда» и др.

24 января 1981 года Лори вышла замуж за Уильяма Джея Джонсона, у них родился один ребёнок, но позже они развелись. С 24 августа 1998 года Джонсон замужем во второй раз за Уильямом Салисбери, от которого она родила своего второго ребёнка.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США